Ladislav Filip Habsbursko-Lotrinský (: Ladislaus Philipp Maria Vincenz von Österreich; 16. července 1875, Alcsút – 6. září 1895, Budapešť) byl rakouský arcivévoda a důstojník tzv. Společné armády pocházející z uherské linie Habsbursko-Lotrinské dynastie.

Život 
Byl čtvrtým přeživším potomkem arcivévody Josefa Karla a jeho ženy Klotyldy Sasko-Koburské. Jeho starší bratr Josef August byl v letech 1918 a 1919 zemským správcem v Maďarsku.

Stejně jako bratr Josef navštěvoval benediktinské gymnázium v Györu. V posledním roce svého života se stal poručíkem 37. pěšího pluku nazvaném Arcivévoda Josef. Jeho život předčasně ukončila smrtelná nehoda, kterou si přivodil na lovu.

Vývod z předků

Odkazy

Literatura

Související články 
 Společná armáda

Externí odkazy 
 

Ladislav Filip
Ladislav Filip
Rytíři Řádu zlatého rouna
Pohřbení v Budapešti
Narození 16. července
Narození v roce 1875
Úmrtí 6. září
Úmrtí v roce 1895
Muži